Thomas Hart Benton (politicus) (1782-1858), senator voor de staat Missouri (1821-1851)
 Thomas Hart Benton (schilder) (1889-1975), Amerikaans kunstschilder